Gertrudenhof bezeichnet:
 Gertrudenhof (Hennef), einen Teil der Stadt Hennef in Nordrhein-Westfalen,
 Gertrudenhof (Hennigsdorf), einen Teil der Stadt Hennigsdorf in Brandenburg,
 Gertrudenhof (Köln), ein ehemaliges Varietétheater und heute gastronomischer Betrieb in Köln.
 Gertrudenhof (Marxzell), einen Teil der Gemeinde Marxzell in Baden-Württemberg,
 Gertrudenhof, Schul- und Erlebnisbauernhof in Hürth-Hermülheim
 Gertrudenhof, bis 1929 Könitzberg, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Niemsty, Weiler im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen